La vela és un esport que forma part del programa oficial dels Jocs Olímpics d'Estiu des de la segona edició realitzada a París (França) l'any 1900. Absent en l'edició de 1904 disputada a Saint Louis (Estats Units), a partir d'aquell moment sempre ha format part de la competició.

Al llarg dels anys ha anat canviant el format de les proves així com les classes d'embarcacions que han format part del programa. El programa olímpic de vela inclou esdeveniments masculins, femenins i mixtos. Els grans dominadors d'aquest esport són el Regne Unit, els Estats Units, Noruega, Espanya i França.

Programa 

 M= masculí
 F= femení
 U= mixt

Medaller 
en cursiva: comitès nacionals desapareguts.
Actualització: Jocs Olímpics de Rio 2016.

Medallistes més guardonats

Categoria masculina

Categoria femenina

Seus

Vegeu també 
 Llista de medallistes olímpics de vela

Notes

Enllaços externs 

  Cercador Olímpic
  www.sports-reference.com - Vela